Devin Booker (basket-ball, 1991), un joueur américain de basket-ball né en 1991 ;
Devin Booker (basket-ball, 1996), un joueur américain de basket-ball né en 1996.